Nitranská župa () může být:
 Nitranská župa – územněsprávní celek v Uhersku do roku 1918
 Nitranská župa (1918–1922) – územněsprávní celek v Československu v letech 1918–1922
 Nitranská župa (1923–1928) – územněsprávní celek v Československu v letech 1923–1928
 Nitranská župa (1940–1945) – územněsprávní celek na Slovensku v letech 1940–1945